Косовска Митровица () — община в Косово, входит в Косовско-Митровицкий округ. Территория общины к северу от реки Ибар является частью Северного Косова, населённого сербским большинством. Звучат предложения выделить эту часть общины в отдельный муниципалитет Северная Косовска-Митровица.

Занимаемая площадь — 336 км².

Административный центр общины — город Косовска Митровица. Община Косовска Митровица состоит из 49 населённых пунктов, средняя площадь населённого пункта — 6,9 км².

Примечания

Ссылки 
 Официальная статистика Сербии 
 PDF версии издания «Издаје и штампа — Републички завод за статистику Србије»

Общины Косовско-Митровицкого округа (Сербия)